Jurkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Jurkowski (1891–1982), deutscher Postschaffner und Opfer der NS-Kriegsjustiz
 Susanne Jurkowski, deutsche Pädagogin